Wie die Wilden ist der Titel zweier Filme:

 Wie die Wilden (1959), DDR-Fernsehkomödie
 Wie die Wilden (1983), US-amerikanischer Spielfilm, Originaltitel: Heartbreaker